Andy McCluskey, Brits musicus, songwriter en producer
Jim McCluskey,  Schots voetbalscheidsrechter
Karen McCluskey, personage uit de Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives, gespeeld door Kathryn Joosten